Cold as Ice steht für:
 Cold as Ice (Foreigner-Lied), ein Lied der Rockband Foreigner (1977)
 Cold as Ice (Sarah-Connor-Lied), ein Lied der Sängerin Sarah Connor (2010)